

Metropolici i Patriarchowie Serbii, od 1219